Джозеф Лоуренс Зануссі (,  25 вересня 1947, Россланд, Британська Колумбія) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 91 матч у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Західного узбережжя
Хокеїсти ВХА